

Geopolitica 
 ciò che è pertinente alle Americhe
 ciò che è pertinente agli Stati Uniti d'America

Bevande 
 Americano – cocktail a base di vermouth rosso e bitter Campari
 Americano - vino aromatizzato prodotto da Giulio Cocchi Spumanti
 Caffè americano – un tipo di bevanda di caffè

Cinema
 Americano – film del 2005 diretto da Kevin Noland
 Americano – film del 2011 diretto da Mathieu Demy

Altro 
 Americano – singolo di Loboda del 2021
 Americano – cultivar di olivo toscana
 Inglese americano – versione della lingua inglese parlata negli Stati Uniti d'America

Pagine correlate 

 Americani